Surprise  — одиннадцатый студийный альбом американского фолк-певца и музыканта Пола Саймона, изданный 9 мая 2006 года на лейбле Warner Bros..

История 
Альбом дебютировал на позиции № #14 в американском хит-параде Billboard 200 с продажами более 61,000 копий, что превысило показател предыдущего диска певца (60,000 единиц у альбома 2000 года You’re the One). Surprise стал высшим достижением для Саймона за последние полтора десятка лет впервые после диска The Rhythm of the Saints, достигшего позиции № 4 в 1990 году. В США было продано 296,000 копий Surprise.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Cluas, The Guardian, Music Box Magazine, Pitchfork Media, Rolling Stone.

Список композиций

Чарты

Сертификации 

}
}

Примечания

Ссылки 
 
 A Psychic Meltdown, Joined in Progress — brief analysis of «Everything About It Is a Love Song» by Tom Moon for NPR’s Song of the Day.
 Surprise  at Acclaimed Music (list of accolades)
 

Альбомы Пола Саймона
Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records